O nome Carol pode referir-se às seguintes tempestades:

 Tufão Carol (1947) (T4703), um tufão que passou perto das Filipinas e Taiwan
 Furacão Carol (1953) , um furacão de categoria 5 que atingiu o Canadá como um furacão mínimo
 Furacão Carol (1954), um furacão que atingiu Long Island e Connecticut como tempestade de categoria 3
 Furacão Carol (1965), uma tempestade de categoria 1 de longa duração que nunca se aproximou de terra
 Ciclone Carol (1972)

Desambiguação
Desambiguações de ciências